Le Revizor, comédie en cinq actes de Nicolas Gogol créée et publiée en 1836 ;
 Le Revizor (Der Revisor), opéra-comique en cinq actes de Werner Egk, créé en  d'après la comédie de Gogol.